Batalha de Smolensk (1812) — durante a invasão da Rússia por Napoleão Bonaparte
 Batalha de Smolensk (1941) — captura da cidade pelas tropas alemãs durante a Operação Barbarossa
 Batalha de Smolensk (1943) — recaptura da cidade pelas tropas soviéticas

Desambiguações de guerras e batalhas